Schlittschuh-Club bzw. Schlittschuh Club bzw. Schlittschuhclub steht für:

 Berliner Schlittschuhclub
 Gladbacher Roll- und Schlittschuh Club
 Hamburger Schlittschuh-Club
 Winterthurer Schlittschuh-Club